KMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wujlaba, Kunming, Cina